Schober bezeichnet
 eine haufenförmige Lagerungsform für Stroh, Heu und Getreide, siehe Dieme
 eine alte Maßeinheit für Stroh, siehe Schober (Einheit)
 ein Familienname, siehe Schober (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Schober (Unternehmen), Adress- und Datenhändler

Schober heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Schober (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Berge, Pässe:
 Hochschober, , in den Hohen Tauern (namensgebender Berg der Schobergruppe)
 Schober (Ankogelgruppe), , in den Hohen Tauern
 Schober (Lasörlinggruppe), , in den Hohen Tauern
 Schober (Panargenkamm), , in den Hohen Tauern
 Schober (Eichhamstock), , in den Hohen Tauern
 Schober (Tennengebirge), , im Tennengebirge
 Schober (Salzkammergut-Berge), , bei Mondsee, Thalgau und Fuschl (namensgebender Berg der Schober[stein]gruppe)
 Schober (Dürre Wand), , in Niederösterreich
 Schoberpass, , Passübergang in der Steiermark
sowie:
 (2871) Schober, ein Asteroid
 Conditorei Schober, ein denkmalgeschütztes Haus in Zürich

Siehe auch:

 Shober
 Schobert
 Schober-Zeichen